Эквилибриум:
 Equilibrium — в переводе с немецкого — равновесие.
 Equilibrium — немецкая музыкальная группа, играющая в стиле фолк-метал с симфоническими элементами.
 «Эквилибриум» — американский фильм-антиутопия режиссёра Курта Уиммера.
 Эквилибриум — альбом Вадима Курылёва.